Бехарано има више значења:

 Бехарано (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бехарано, Санта Рита (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику